Moronta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moronta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Moronta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar